Występy w europejskich pucharach izraelskiego klubu piłkarskiego Hapoel Tel Awiw.

Wykaz spotkań pucharowych

1995–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Hapoel Tel Awiw
Izraelskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach